Климов, Евгений Александрович:
 Климов, Евгений Александрович (1930—2014) — советский и российский психолог.
 Климов, Евгений Александрович (род. 1993) — российский кёрлингист.